Nassfäule steht für:

Nassfäule (Feldwirtschaft), eine Infektion der Kartoffel und Kartoffelknollen.
Nassfäule (Holzschutz), durch Pilze hervorgerufene Schädigung von Holz.